

Caratteristiche tecniche
È un centrocampista centrale.

Carriera

Nazionale
Cresciuto nel settore giovanile dello , ha esordito in prima squadra il 28 gennaio 2012 in occasione del match di FA Cup perso 2-0 contro il .

Il 1º settembre 2014 è stato acquistato dal .

Palmarès

Club

Competizioni nazionali

Norwich City: 2018-2019

Collegamenti esterni

Calciatori gallesi